Mattfeld steht für
Johannes Mattfeld
plattdeutsch: Martfeld
Siehe auch
Matfeldt
Matfield
Mattfeldt